Commodore (du français commandeur), grade dans différentes marines militaires :
 commodore, de la Royal Navy britannique ;
 commodore, titre puis grade utilisé dans l'United States Navy et l'United States Coast Guard ;
 commodore, de la Marine royale canadienne ;
 commodore, de l'armée de l'air néerlandaise ;
 Kommodore, grade  utilisé dans la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande du Troisième Reich ;
 komodor, de la marine croate.

Notes et références